Калачики:
 Калачики — небольшие калачи, а калач — белый хлеб обычно в виде кольца с небольшим отверстием или в форме замка с дужкой, также белый пшеничный хлеб вообще.

Населённые пункты 
 Калачики — хутор в Еланском районе Волгоградской области.
 Калачики — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Калачики — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Калачики — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.